Rejon tarutyński – była jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu odeskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1957, ma powierzchnię 1874 km² i liczy około 40,2 tys. mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Tarutyne.

Na terenie rejonu znajdują się 4 osiedlowe rady i 23 silskie rady, obejmujące w sumie 47 miejscowości.

Miejscowości rejonu

Przypisy 

tarutyński